Bedregal est un patronymique porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ximena Bedregal (1951), architecte, écrivaine, théoricienne, enseignante, éditrice et féministe bolivienne,
 Yolanda Bedregal (1916-1999), poétesse bolivienne.